Анджела Тримбур (; род. ) — американская актриса и художник, в первую очередь известна по своей роли Харли Дэвид в фильме ужасов Хэллоуин 2, режиссёра Роба Зомби, а также по роли Francine Krumitz в детективной драме C.S.I.: Киберпространство и по роли Тины в комедии Последние девушки.

Личная жизнь 

Тримбур родилась в Округе Бакс штат Пенсильвания, 19 июля , 1981. Она училась в средней школе в Neshaminy High School в городе Лангхорн штат Пенсильвания Langhorne Pennsylvania, которую Анджела окончила в 1999 году. До посещения средней школы обучение Тримбур происходило на дому. Хотя она и выросла в семье в религиозной семье Свидетелей Иеговы, впоследствии она отказалась от этой веры. Тримбур является членом баскетбольной команды Pistol Shrimps города Лос-Анджелес, в которой также состоит актриса Обри Плаза. Анджела также создала городскую танцевальную группу поддержки, задача которой — во время перерывов поддерживать публику и команды на женской баскетбольной лиге города Лос-Анджелес.
10 июля 2018 года Анджела сообщила на своей странице в Instagram, что ей констатировали рак груди.

Карьера 
Впервые Тримбур появилась на телевидении на канале MTV, где она участвовала в шоу Алчные экстремалы: «Дорожные правила экстрим» в тринадцатом сезоне. Она выступала заменой участницы Кины Дин, где её команда заработала финальный приз. Это шоу стало её первыми шагами актёрской карьеры, также в этой передаче Тримбур получила уроки начинающих каскадеров. Она также участвовала в Real World/Road Rules Challenge: Battle of the Sexes 2.

Тримбур начала свою актёрскую карьеру в студенческом театре Playhouse West (учредитель театра Сэнфорд Мейснер) художественного руководителя Роберта Карнеги, далее она продолжила своё обучение в театре Upright Citizens Brigade Theatre (учредители театра Эми Полер,
Мэтт Уолш, Ян Робертс, Мэтт Бессер и другие.)

В 2003 году, теперь уже в качестве актрисы, Анджела появляется в 2003 году в сериале What Should You Do?, в эпизоде Изученные уроки в роли Бриджит. Затем последовала незначительная роль официантки Дженнифер в драме Sweet Judy Blue Eyes. Этот короткометражный фильм был получил награду лучший короткометражный фильм на кинофестивале в Беверли-Хиллз. В 2005 году она прошла кастинг на популярный сериал Красавцы, где сыграла в эпизоде The Sundance Kids в роли Джен. Также она сыграла роль в короткометражном фильме Plan B в роли Джинджер.

В 2006 году она снялась в комедии Any Night But Tonight — Pink Lemonade. 28 ноября 2006 она выступала в рекламной кампании видеоигры Pimp My Ride вместе с рэп-исполнителем Xzibit.

В 2007 году она снялась в роли второго плана в романтической комедии Здесь и сейчас. Далее она снимается в триллере Братство Крови, в котором она также сыграла роль второго плана играла. В триллере Заряженные Тримбур получила одну из главных ролей.

В 2008 году Анджела была приглашенной звездой на популярных сериалах Ханна Монтана и Imaginary Bitches. В этом же году на сыграла роль второго плана комедии с Float.

В 2009 Тримбур играет незначительную роль в драме Ника Агишвалиса Суровая жизнь Вероники Ламберт. Далее ей дают ведущую роль Бекки в короткометражном фильме Dry Trumble. И здесь она раскрыла полностью свой комедийный талант. И снова Тримбур появляется в качестве приглашенной звезды в сериале Рино 911 и Secret Girlfriend.

Общее признание пришло с фильмом ужасов Хэллоуин 2 в начале 2009 года, где она прошла кастинг на роль Харли, режиссёром фильма выступил легендарный музыкант Роб Зомби. В следующем году она сыграла второстепенную роль Сэси в 2010 в комедийном фильме Танец фрика. В этом же году Тримбур дебютировала в автобиографическом шоу в Лос-Анджелесе в театре Upright Citizens BrigadeUpright Citizens Brigade в пьесе Trapped: Life As A Homeschooled Jehovah’s Witness, режиссёром пьесы стала Мэри Элизабет Эллис. Позднее, в 2011 году она снялась в фильме-драме Будущее The Future режиссёра Миранды Джулай. А в 2013 Анджела приняла участие в драмо-комедии Короли лета  режиссёра Jordan Vogt-Roberts.

В 2015 году Тримбур получила роль второго плана — Тины — в комедии-ужасе Последние девушки режиссёра Todd Strauss-Schulson. 28 апреля 2015 года Comedy Central купил безымянный комедийный сериал, созданный Анджелой Тримбур, Амандой Лунд и Марией Бласуки, сюжет которого разворачивается вокруг неудачливой женской команды по баскетболу в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Участники реалити-шоу США
Киноактрисы США